Eddie Edwards (1891-1963) – musicista statunitense
 Eddie Edwards (1954) – giocatore di football americano statunitense
 Eddie Edwards (1956) – tennista sudafricano
 Eddie Edwards (1963) – saltatore con gli sci britannico
 Eddie Edwards (1983) – wrestler statunitense